Il doppio del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Santiago González e Alejandro Hernández che hanno battuto in finale Huntley Montgomery e Andres Pedroso 6-4, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Santiago González /  Alejandro Hernández (Campioni)
 Carlos Berlocq /  Miguel Gallardo-Valles (semifinali)

 Bruno Echagaray /  Jean-Julien Rojer (semifinali)
 Huntley Montgomery /  Andres Pedroso (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2003